Municipio de LaGrange o  Municipio de La Grange puede referirse a alguno de los siguientes en Estados Unidos:

 Municipio de LaGrange (condado de Cass, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Cass.
 Municipio de LaGrange (condado de Lorain, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Lorain.
 Municipio de Lagrange (condado de Bond, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Bond.
 Municipio de La Grange (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Lafayette.
 Municipio de La Grange (condado de Harrison, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Harrison.